Pawel Parschin () ist der Name folgender Personen:

* Pawel Gennadjewitsch Parschin (* 1994), russischer Leichtathlet 
 Pawel Michailowitsch Parschin (1921–1990), sowjetisch-russischer Segler